Requins d'acier (Alfa Tau!), film italien de Francesco De Robertis sorti en 1942 ;
 Requins d'acier (Crash Dive), film américain d'Archie Mayo sorti en 1943.